

Eventi 
 Fine della Dinastia Jìn in Cina. Liu Yu (Song Wu Di) è il primo governante della Dinastia Song.
 Bahram V succede a Yazdegerd I.
 Faramondo guida i Franchi attraverso il Reno.

Nati

Morti

Calendario

Altri progetti 

 020